

Carriera

Club 
Il 1º luglio 2017 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra macedone del .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Akademija Pandev: 2018-2019

Collegamenti esterni